Filmek
A nyomozó (The Heart of Justice), 1992-ben bemutatott amerikai tévéfilm
A nyomozó, 2008-ban bemutatott magyar-svéd-ír krimi, Gigor Attila rendezésében
Televíziós sorozatok
A nyomozó (Der Fahnder), német bűnügyi sorozat (1984–2005)